Klopce je ime več naselij v Sloveniji:

 Klopce, občina Dol pri Ljubljani
 Klopce, občina Slovenska Bistrica
 Klopce, občina Žužemberk

naselja v Sloveniji